Ihor Chudob"jak (, traslitterazione anglosassone Ihor Khudobyak) può riferirsi a:

Ihor Jaroslavovyč Chudob"jak, calciatore ucraino nato nel 1985
Ihor Orestovyč Chudob"jak, calciatore ucraino nato nel 1987